Marlbrook – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Marlbrook – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Marlbrook – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)